Бивер има више значења:
 Округ Бивер (Јута), је округ у америчкој савезној држави Јута
 Округ Бивер (Оклахома), је округ у америчкој савезној држави Оклахома
 Округ Бивер (Пенсилванија), је округ у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Бивер (Аљаска), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Аљаска
 Бивер (Западна Вирџинија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Бивер (Орегон), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Орегон
 Бивер (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Бивер (Јута), град је у америчкој савезној држави Јута
 Бивер (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Бивер (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Бивер (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома
 Бивер (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Бивер (острво), је острво САД